Die All England 1956 im Badminton fanden vom 14. bis zum 17. März 1956 in London statt. Sie waren die 46. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum siebenten Mal die Empress Hall.

Austragungsort 
 Empress Hall, Earls Court

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
Bericht

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1956
1956
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kensington and Chelsea